Larvik (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Larvik (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente